AlphaGo contro Ke Jie è stata un incontro di Go su tre partite tra il programma AlphaGo Master e il giocatore numero uno al mondo Ke Jie; si è disputato nel corso del Future of Go Summit a Wuzhen, in Cina, ed è stato giocato il 23, 25 e 27 maggio 2017.

Antefatto 
Al momento dell'incontro Ke Jie era considerato tra i primi goisti al mondo, primo secondo il sistema di punteggio Elo di Rémi Coulom dalla fine del 2014, e primo secondo i sistemi di classificazione delle associazioni goistiche coreana, giapponese  e cinese.

La versione di AlphaGo utilizzata in questo incontro era AlphaGo Master, quella che aveva sconfitto i migliori professionisti in 60 partite online, utilizzando quattro TPU su una singola macchina con punteggio Elo 4.858; DeepMind ha affermato che questa versione era 3 pietre più forte della versione utilizzata nel precedente incontro di AlphaGo contro Lee Sedol. AlphaGo Master era in realtà la seconda migliore versione che DeepMind avesse disponibile all'epoca, poiché era già in possesso di AlphaGo Zero, una versione molto più potente della versione Master; questo si può dedurre dal fatto che la rivista Nature aveva ricevuto l'articolo su AlphaGo Zero il 7 aprile, prima dell'incontro con Ke Jie,  ma DeepMind non ha rivelato l'esistenza di AlphaGo Zero fino a quando l'articolo non è stato pubblicato su Nature nell'ottobre 2017.

Prima del Future of Go Summit, AlphaGo Master aveva sconfitto Ke Jie per tre a zero durante le sue 60 vittorie consecutive in partite veloci online tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017.

Partite

Riepilogo 
Google DeepMind ha offerto $1,5 milioni di premio per il vincitore di questo incontro, mentre lo sconfitto avrebbe ricevuto $300.000 per aver partecipato alle tre partite. AlphaGo ha vinto tutte e tre le partite contro Ke Jie.

Dopo la partita tra AlphaGo e Ke Jie, AlphaGo è stato ritirato, mentre DeepMind ha continuato la ricerca sull'IA in altri àmbiti. AlphaGo è stato successivamente premiato con un titolo da 9 dan professionista dalla Federazione cinese di go.

Partita 1 
Il 23 maggio AlphaGo (bianco) ha vinto per 0,5 punti.

Partita 2 
La seconda partita si è giocata il 25 maggio. A circa un'ora dall'inizio del gioco, Demis Hassabis ha twittato che, secondo le valutazioni di AlphaGo, Ke stava giocando perfettamente. Tuttavia, Ke in seguito ha perso terreno nella parte inferiore del tavoliere. Dopo circa 4 ore di gioco, AlphaGo ha semplificato la posizione ed è diventato chiaro che Ke stava perdendo.

AlphaGo (nero) ha vinto per abbandono dopo la mossa 155.

Partita 3 
Il 27 maggio, Ke Jie (bianco) ha abbandonato nel corso della terza partita, terminando la serie con una sconfitta per 0-2. Al momento dell'abbandono, AlphaGo (nero) aveva circa un'ora e mezza di suo tempo di riflessione rimanente, mentre Ke Jie aveva circa 32 minuti.

Copertura 
Il The Guardian ha accusato la Cina di censurare l'incontro.

Note

Voci correlate 
 AlphaGo contro Fan Hui
 AlphaGo contro Lee Sedol

Collegamenti esterni 

 Commento di DeepMind 
  Intervista a Ke Jie dopo la partita.
 Commento da Sensei's Library.

File SGF delle partite 

 Partita 1
 Partita 2
 Partita 3

Software di go
Partite di go